Monterrico steht für

Monterrico (Argentinien), Stadt in der Provinz Jujuy im äußersten Nordwesten Argentiniens
Monterrico (Guatemala), Stadt im Departamento Santa Rosa an der Pazifikküste des mittelamerikanischen Guatemala